Termenul „Fată” se poate referi la:

Fata, Argeș, localitate din România
Fată, om de sex feminin de la naștere, prin copilărie și adolescență

Legături externe